Zbigniew Kaszkur (1927–1999) – polski autor tekstów piosenek, poeta
 Zbigniew Kaszkur – polski fizyk, pracownik naukowy Instytutu Chemii Fizycznej PAN

Przypisy